ВК Јадран се односи на више клубова:

 ВК Јадран Сплит – ватерполо клуб из Сплита, Хрватска
 ВК Јадран Задар – веслачки клуб из Задра, Хрватска
 ВК Јадран Ријека – веслачки клуб из Ријеке, Хрватска
 ВК Јадран Кострена – ватерполо клуб из Кострене, Хрватска
 ВК Јадран Неум – ватерполо клуб из Неума, Босна и Херцеговина, али је члан Хрватског ватерполо савеза

или:

 ПВК Јадран Херцег Нови – пливачки-ватерполо клуб из Херцег Новог, Црна Гора